Jaguar R3 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Jaguar Racing и построенный для участия в чемпионате  года.

История 

Болид получился крайне неудачным, с ярковыраженной избыточной неповорачиваемостью, пилоты команды страдали от кровавых мазолей после гонок. Отставание шасси по аэродинамике от лучшего шасси 2002 года, а это Макларен МП4-17 составило 29%, даже у извечного аутсайдера Минарди дела были намного лучше. Надежность тоже оставляла желать лучшего, единственной сильной стороной был мощный двигатель Форд-Косуорт, который не уступал двигателю Мерседес, но тоже не отличался особой надежностью. Именно по этой причине болид оживал на скоростных трассах, таких как Монца, Спа или Интерлагос. Так же у болида было крайне узкое рабочее окно температуры, например в США на тренировке Эдди Ирвайн проехал круг почти на секунду быстрее чем он сам в квалификации, единственное объяснение - это снижение температуры воздуха и асфальта в квалификации и гонке.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Jaguar Формулы-1